Себский договор — соглашение, заключённое между султаном Маската, Теймуром ибн Фейсалом (1886—1965), и имамом Омана 25 сентября 1920 года. Это соглашение признавало автономию под управлением оманских имамов во внутренних областях Маската и Омана, который был в то время британским протекторатом. Соглашение было названо по прибрежному городу в Омане, в котором было подписано, и должно было завершить семилетнюю войну между имамом и султаном. Фактически это соглашение предоставляло сторонникам имама независимость и разделяло страну на прибрежные территории, подчинявшиеся султану Маската, и внутренние, находившиеся под контролем имама.

Предыстория 
Ещё задолго до подписания соглашения, в 1911 году, Салим ибн Рашид аль-Каруси поднял антимаскатское восстание среди консервативных сект ибадитов во внутренних гористых областях Омана и основал спустя два года исламский имамат Оман, начавший тогда же, в 1913 году, войну за власть с султанатом Маскат, длившуюся семь лет. Главными причинами недовольства ибадитов-консерваторов были увеличивающееся влияние англичан в стране, а также запрет ими на работорговлю и торговлю оружием. Себский договор 1920 года вступил в силу при посредничестве британцев, его заключение стало возможным ввиду смерти Хумайда ибн Насира аль-Набхани, важного деятеля имамата, и убийства в 1920 году Салима ибн Рашида аль-Каруси. Столицей имамата был объявлен город Назва.

Условия 
Договор состоял из восьми пунктов, четыре из которых касались султаната Маскат, четыре других — имамата Оман. Важнейшим пунктом, о котором сторонам удалось договориться, было положение о том, что налог на любые товары, которые поставлялись из внутренних областей (имамата) в прибрежные города (султанат), не мог превышать 5 %.

Последствия 
Отношения между султанатом Маскат и имаматом Оман были относительно мирными до 1954 года, когда в Джабаль-аль-Ахдаре имамом Галибом ибн Али аль-Хинаем было поднято восстание, ставшее реакцией на попытку со стороны султана Саида ибн Теймура (1910—1972) расширить свою власть на внутренние области страны. Султан разорвал Себский договор и начал при поддержке британцев войну против имамата, закончившуюся ликвидацией этого государства. В 1955 году имам был отправлен в ссылку в Саудовскую Аравию.

Библиография 
 Husain M. Al-Baharna. The Legal Status of the Arabian Gulf States: A Study of Their Treaty Relations and International Problems. Manchester University Press, 1968.
 الخصوصي، بدر الدين عباس (1988). دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر. منشورات ذات السلاسل، الكويت

Примечания 

История Омана
1920 год в праве
Международные договоры XX века
Сентябрь 1920 года
События 25 сентября